Le Championnat d'Afrique féminin de basket-ball de la FIBA 1970 est le  FIBA Afrique pour les femmes, placé sous l’égide de la FIBA, instance mondiale régissant le basket-ball.

Le tournoi est organisé par le Togo du 28 mars au  à Lomé. Il est remporté par Madagascar qui bat l'Égypte en finale.

Qualification

Compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Tour final

Classement final

Notes et références

Liens externes 
 FIBA Afrique

1970
Basket-ball
Basket-ball Afrique 1970
Compétition de basket-ball en Tunisie
Afrique
1970 au Togo
Sport en mars 1970
Sport en avril 1970